most drogowy w Tczewie
 most kolejowy w Tczewie
 obrona mostów tczewskich przed siłami niemieckimi 1 września 1939 r.